Esterinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Esterinsaari (ö i Norra Savolax), 
 Esterinsaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar